Die Poolbillard-Europameisterschaft 2012 war ein Poolbillardturnier, das vom 21. bis 31. März 2012 im Alvisse Parc Hotel in Luxemburg vom europäischen Poolbillardverband EPBF ausgerichtet wurde.

Ausgespielt wurden die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14/1 endlos in den Kategorien Herren, Damen und Rollstuhlfahrer. Die Rollstuhlfahrer kämpften allerdings nur um die Titel im 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball.

Erfolgreichster Spieler war der finnische Rollstuhlfahrer Jouni Tahti, der zwei Mal Gold gewann, der Spanier Francisco Díaz-Pizarro und der Österreicher Mario He gewannen jeweils einmal Gold und Bronze. Dominic Jentsch wurde als einziger Deutscher Europameister, Jasmin Michel war mit einer Silbermedaille beste deutsche Teilnehmerin.
Erfolgreichste Spielerin war die Österreicherin Jasmin Ouschan mit einer Goldmedaille und drei Bronzemedaillen.

Format 
Gespielt wurde zunächst in allen Kategorien im Doppel K.-o.-System. Das bedeutet, dass man ein Spiel verlieren kann (dann allerdings den längeren Weg über die Verliererrunde überstehen muss) ohne sofort aus dem Turnier auszuscheiden. Eine zweite Niederlage führte allerdings in jedem Fall zum Ende des Turniers. Dieser Spielmodus wurde angewendet, bis nur noch eine bestimmte Anzahl an Spielern im Turnier ist (bei den Herren 32; bei den Damen 16 und bei den Rollstuhlfahrern 4). Von da an ging es im K.-o.-System (bedeutet: Jede Niederlage führt zum sofortigen Ausscheiden) bis zum Finale. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Medaillengewinner

Wettbewerbe der Herren 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

10-Ball

14/1 endlos

Wettbewerbe der Damen 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

10-Ball

14/1 endlos

Wettbewerbe der Rollstuhlfahrer 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Halbfinale notiert.

8-Ball

9-Ball

10-Ball

Mannschaftswettbewerbe 
Die Mannschaftswettbewerbe fanden zunächst im Doppel-KO-System statt. Ab dem Viertelfinale (Herren) bzw. ab dem Halbfinale (Damen) wurde im KO-System gespielt.
Eine Mannschaft bestand dabei aus drei Spielern. Ein Spiel bestand aus drei Einzelspielen in den Disziplinen 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball. Bei den Damen waren in jedem Team zwei Spielerinnen, ein Spiel bestand aus zwei Einzelpartien im 8-Ball und 9-Ball.
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale beziehungsweise ab dem Halbfinale angezeigt.

Herren

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Website
 Poolbillard-Europameisterschaft 2012 auf sixpockets.de

Quellen 

2012
Europameisterschaft
Billardturnier in Luxemburg (Stadt)